Callomyia är ett släkte av tvåvingar. Callomyia ingår i familjen svampflugor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svampflugor
Callomyia